Martini, családnév
 Martini ismert italmárka, főleg vermutoké
 Martini klasszikus koktél ginből (vagy vodkából) és vermutból.
hasonló
 Automobiles Martini